Алекса́ндр Вале́рьевич Пономарёв (; род. 9 августа 1973, Хмельницкий, Украинская ССР) — украинский эстрадный певец, композитор, актёр, продюсер, автор песен. Народный артист Украины (2006).

В 2003 году стал первым участником от Украины на международном телевизионном конкурсе «Евровидение» с песней «Hasta la vista», заняв 14-е место.

Биография

Ранние годы 
Отец Александра — Валерий Пономарёв родом из Хмельницкого, а мать — Любовь Анатольевна Пономарёва родом из Донецка.

В 6 лет стал профессионально заниматься боксом.

Позже у Александра проявились способности к музыке, но денег на музыкальную школу у семьи не было, а первое фортепиано он получил, когда уже закончил восьмой класс. Поэтому его первым инструментом стала гитара, на которой он играл и пел. Так появилась песня «Святая Анна», которую он написал в 12 лет.

Во время одного из боксерских поединков пропустил удар в голову. Из-за травмы у него начались проблемы со зрением, и по наставлению врачей он оставил бокс.

После восьми классов поступил в Хмельницкое музыкальное училище на дирижёрско-хоровое отделение.

После окончания училища поступил в Львовскую консерваторию на вокальный факультет.

Карьера 
В 1993 году дебютировал на Всеукраинском конкурсе молодых исполнителей «Червона рута» в Донецке, где занял первое место.

В 1995 году получил Гран-при на Международном конкурсе молодых исполнителей современной украинской песни имени Владимира Ивасюка, который проходил в Черновцах.

23 декабря 1997 года Александру Пономарёву было присвоено звание заслуженного артиста Украины.

В 1998 году основал продюсерский центр «З ранку до ночі», специализирующийся на звукозаписи, аранжировке и озвучивании.

24 мая 2003 года в Латвии состоялся Конкурс песни Евровидение, на котором дебютировала Украина с песней «Hasta la vista» в исполнении Александра Пономарёва. Он занял 14-е место.

В том же году дебютировал в кино, в четырёхсерийном фильме «Особисте життя» Вилена Новака, в котором исполнил роль певца Владислава Хмельницкого.

18 августа 2006 года Пономарёву было присвоено звание народного артиста Украины.

В мае 2011 года принял участие в музыкальном шоу-проекте «Голос Країни» украинского канала «1+1» в качестве звездного тренера. Проект завершился 11 сентября победой Ивана Ганзеры. Подопечный Пономарёва Владислав Сытник занял в финале 3 место.

С 8 января 2012 года выходил второй сезон телепрограммы под названием «Голос Страны. Новая история». Подопечная Пономарёва Мария Яремчук заняла в финале 4 место.

В январе 2012 года на канале «1+1» стартовало шоу «Звезды в Опере», в котором Пономарёв принимал участие в качестве конкурсанта в паре с Ириной Кулык. По результатам зрительского голосования и оценкам жюри занял первое место.

Общественная позиция 
В 1999 году участвовал в предвыборной кампании шедшего на второй срок президента Украины Леонида Кучмы, выступал на концертах в его поддержку.

Был активным участником Оранжевой революции 2004 года, исполнял гимн Украины на Майдане.

Во время президентских выборов 2010 года поддерживал Юлию Тимошенко.

Личная жизнь 
10 лет был в гражданском браке с дочерью украинского композитора-песенника и певца Николая Мозгового Алёной, которая родила от него дочь Евгению (1998).

В 2006 году женился на Виктории Мартынюк, которая родила ему сына Александра Белоуса (2007) (позже изменил фамилию на фамилию матери). В 2011 году пара развелась.

Работы

Дискография 
 1996 — З ранку до ночі
 1997 — Перша і остання любов
 2000 — Вона
 2001 — Він
 2004 — Краще
 2006 — Я люблю тільки тебе
 2007 — Золоті хіти
 2007 — Ніченькою
 2016 — Найкраще

Первые четыре альбома Пономарёва в 2006 году были переизданы.

Видеография 
 Зіронька (1996)
 Серденько (1997)
 Ніжними вустами (1998)
 Ти моя (1999)
 Чомусь так гірко плакала вона (2000)
 Ти моя (в дуэте с Натальей Могилевской, 2000)
 Він чекає на неї (2001)
 Минає день (2001)
 Крила (2001)
 Вогонь (2001)
 Човен (2002)
 Hasta La Vista, Baby (2003)
 Baby Ticket (2004)
 Серце (2004)
 Варто чи ні? (2005)
 100 Kisses (в дуэте с Ани Лорак, 2005)
 Ти дочекайся мене (2006)
 Ніченькою темною (2007)
 Я твій Дід Мороз (2007)
 Любов-війна (2008)
 Любиш ти мене? (2008)
 Ніколи (2009)
 Do You Want It? (2010)
 Я вдома, мамо (2010)
 Я знайду тебе, кохана (2011)
 Mamma, I Fell In Love (2012)
 Полонений (2017)
 Найкраща (2018)
 Неймовірна (2018)
 Офіцери (Зірки в армії, 2018)
 Зима (2018)

Фильмография 
 2001 — Вечера на хуторе близ Диканьки
 2016 — 
 2017 —

Награды 
 1997 — Заслуженный артист Украины
 2006 — Народный артист Украины
 2011 — Лучший исполнитель двадцатилетия (Национальная музыкальная премия YUNA)
 2017 — премия Музыкальная платформа
 2022 — Орден «За заслуги» ІІІ степени

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Александр Пономарёв на kmstudio.com.ua
 Александр Пономарёв на vip-inform.com.ua

Заслуженные артисты Украины
Наставники телешоу «The Voice»
Участники «Евровидения-2003»
Представители Украины на «Евровидении»
Лауреаты премии YUNA
Лауреаты премии M1 Music Awards
Лауреаты премии Украинская песня года
Участники Оранжевой революции